Андрій Кураєв

 Кураєв Андрій В'ячеславович — російський громадський і церковний діяч, письменник, місіонер.
 Кураєв Андрій Вадимович — колишній український футболіст, воротар.